Маргарет Корт була дворазовою чинною чемпіонкою і успішно захистила свій титул, у фіналі перемігши Івонн Гулагонг з рахунком 2–6, 7–6(7–0), 7–5. Для Корт це була десята перемога на Відкритому чемпіонаті Австралії, її шоста підряд перемога на турнірах Великого шолома і 21-ша загалом.

Сіяні гравчині 
Перші дві сіяні тенісистки без боротьби виходять у друге коло.

  Маргарет Корт (переможниця)
  Івонн Гулагонг (фіналіст)
  Леслі Тернер Боурі (знялась before the tournament began)
  Жель Шанфро (1 коло)
  Патті Гоган (2 коло)
  Керрі Гарріс (1 коло)
  Вінні Шоу (півфіналіст)
  Гелен Гурлей (чвертьфіналіст)

Сітка

Фінальна частина

Попередні кола

Секція 1

Секція 2

Посилання 
 

Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу
Тур WTA 1971
1971 у тенісі